Niederstetten steht für:

 Niederstetten, Kleinstadt in Baden-Württemberg
 Niederstetten (Feldkirchen-Westerham), Ortsteil der bayerischen Gemeinde Feldkirchen-Westerham
 Niederstetten (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet auf der Gemarkung der Stadt Niederstetten 
 Niederstetten SG, Ortschaft in der St. Galler Gemeinde Uzwil